Gordon Johnson puede referirse a las siguientes personas:

 Gordon Johnson (ciclista), ciclista australiano;
 Gordon Johnson (yudoca), yudoca neozelandés.